Die Mästung oder Mast (v. althochdt.: mast das von Fett triefende, aus: Mett) bezeichnet

 das Füttern und Aufziehen zum Schlachten vorgesehener Nutztiere, siehe Tiermast.
 eine sexuelle Obsession, siehe Feeding  
 in der Jägersprache Nahrung wie Insektenlarven, Wurzeln o. Ä., die sich Wildschweine aus der Erde wühlen
 in der Forstwirtschaft Eicheln und Bucheckern als Ertrag eines Jahres, siehe auch Mast (Wald)